Juniorverdensmesterskabet i håndbold 2010 for kvinder var det 17. junior-VM i håndbold for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1990 eller senere. Slutrunden med deltagelse af 24 hold blev afviklet i Sydkorea i perioden 17. – 31. juli 2010.

Mesterskabet blev for første gang vundet af Norge, som i finalen besejrede Rusland med 30-21. Bronzemedaljerne gik til Montenegro, som dermed vandt VM-medaljer for første gang nogensinde ved et verdensmesterskab i håndbold. I bronzekampen vandt montenegrinerne med 24-23 over værtslandet Sydkorea. De forsvarende mestre fra Tyskland endte på syvendepladsen.

Junior-VM-slutrunden var for første gang nogensinde uden dansk deltagelse, eftersom Danmark ikke havde deltaget i kvalifikationen til mesterskabet. Det skyldtes at Dansk Håndbold Forbund af økonomiske årsager midlertidigt nedlagde kvindernes U.20-landshold i perioden fra oktober 2009 til august 2010. Til gengæld havde Grønlands Håndbold Forbund råd til at sende et hold, og grønlænderne endte på 21.-pladsen i deres debut ved en junior-VM-slutrunde.

Slutrunde

Værtsbyer og arenaer 

Værtskabet for mesterskabets slutrunde blev placeret på IHF-kongressen i Kairo den 4. – 7. juni 2009, hvor Sydkorea blev tildelt værtskabet. Kampene blev afviklet i fire arenaer i tre byer: Seoul, Cheonan og Gwangju (to arenaer).

Hold 

Danmark deltog ikke i kvalifikationen til mesterskabet, eftersom Dansk Håndbold Forbund af økonomiske årsager midlertidigt nedlagde kvindernes U.20-landshold i perioden oktober 2009 til august 2010.

Indledende runde 

De 24 hold spillede den indledende runde i fire grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de tre bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden om placeringerne 1-12. De resterende tre hold i hver gruppe gik videre til President's Cup, hvor firerne spillede om placeringerne 13-16, femmerne spillede om placeringerne 17-20, og sekserne spillede om 21.- til 24.-pladsen.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hovedrunde 

I hovedrunden deltog de 12 hold, som sluttede på første-, anden- eller tredjepladserne i de indledende grupper. Holdene fra gruppe A og B samledes i gruppe I, mens holdene fra gruppe C og D blev samlet i gruppe II. I hver gruppe spillede de seks hold en enkeltturnering alle-mod-alle, bortset fra at hold fra samme indledende gruppe ikke mødtes igen – i stedet overførtes resultaterne af holdenes indbyrdes opgør i den indledende runde til hovedrunden.

De to gruppevindere og de to -toere gik videre til semifinalerne. De øvrige fire hold i hver gruppe gik videre til placeringskampene om 5.- til 12.-pladsen.

Gruppe I

Gruppe II

Placeringskampe om 5.- til 12.-pladsen

Semifinaler og finaler

Medaljevindere

President's Cup

Kampe om 13.- til 16.-pladsen

Kampe om 17.- til 20.-pladsen

Kampe om 21.- til 24.-pladsen

Kvalifikation

Kilder / eksterne henvisninger 
IHF – XVII Women's Junior Handball World Championship 2010 
The 17th Women's Junior Handball World Championship

Noter 

VM i håndbold
Håndbold i 2010
Kvindehåndbold